__INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__

Liste bekannter Schülerinnen und Schüler

Liste bekannter Lehrerinnen und Lehrer

Einzelnachweise 

Maximiliansgymnasium Munchen
!